Dieppe bezeichnet

 Dieppe, Stadt im französischen Département Seine-Maritime; davon abgeleitet:
 Arrondissement Dieppe
 Burg Dieppe
 Dieppe-sous-Douaumont, französische Gemeinde im Département Meuse
 Dieppe (New Brunswick), Stadt in Kanada
 Dieppe Bay Town, ein Ort auf St. Kitts

Siehe auch:

 Dippe
 Grand Prix de Dieppe